Koryciny – miejscowość w powiecie siemiatyckim, województwie podlaskim
 Koryciny – odgałęzienie Doliny Łatanej w Tatrach